

События 
 Колумбан и другие монахи вступили в конфликт с королевским двором и вынуждены были оставить Бургундию.
 Алеманны разбили двух франкских графов при Вангене.
 Персы взяли Апамею, Эдессу и дошли до Антиохии.
 Никита, сын Георгия, брата экзарха Африки Ираклия Старшего, движется на Константинополь сушей. Осень — Африканский флот во главе с Ираклием, сыном экзарха Ираклия, подошёл к Константинополю. 4 октября — Фока схвачен заговорщиками во главе с Криспом, эпархом города и зятем Фоки, и Фотием, доставлен к Ираклию и казнён. Казнь его брата Доментиола. 5 октября — По воле сената, народа и патриарха Сергия Ираклий провозглашён императором.
 610—641 — император Византии Ираклий I (575—641, 11.2), свергнувший узурпатора Фоку. Крещение сербов. Распространение христианства у южных славян.
 Первое откровение Мухаммеда, явление ему ангела Джабраила в пещере на горе Хира.
 Появления Исламской религии

Скончались 
 Виттерих

См. также